Dippach è il nome delle seguenti località:
 Dippach – comune lussemburghese
 Dippach – frazione della città tedesca di Werra-Suhl-Tal